Ange Capuozzo – rugbista a 15 italo-francese
 Antonio Capuozzo – giocatore di calcio a 5 italiano
 Gennaro Capuozzo – partigiano italiano
 Toni Capuozzo – giornalista, scrittore e blogger italiano